

Personen
Alessandro Damen, een Nederlands voetballer
Arnold Damen, een Nederlands missionaris in de V.S.
Gijs Damen, een Nederlands zwemmer
Grad Damen (zanger), een Nederlands zanger
Grad Damen (voetballer), een Nederlands voetballer
Henk Damen, een Nederlandse zanger en oud-profvoetballer
Hubert Damen, een Vlaams theater- en televisieacteur
José Damen, een voormalig topzwemster
Karen Damen, een zangeres van de Belgische meidengroep K3
Katelijne Damen, een Belgische actrice
Kommer Damen, Nederlands scheepsbouwer en ondernemer
Leo Damen, een hoogleraar bestuursrecht
Piet Damen, een voormalig Nederlands wielrenner

Zie ook
 Jan Damen (doorverwijspagina)

Bedrijven
Damen Shipyards Group, Nederlandse scheepswerf

Zie ook 
 Dahmen (doorverwijspagina)